Каргалейка — название населённых пунктов:

Россия 
 Каргалейка — деревня в Старошайговском районе Мордовии.
 Каргалейка — село в Шемышейском районе Пензенской области.